Кара и Уэйн Блэки — победители турнира. В третьем круге зимбабвийцы переиграли прошлогодних чемпионов: Леандра Паеса и Мартину Навратилову.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Махеш Бхупати /  Елена Лиховцева (Четвертьфинал)
  Марк Ноулз /  Вирхиния Руано Паскуаль (Второй раунд)
  Майк Брайан /  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Йонас Бьоркман /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Пол Хенли /  Ай Сугияма (Полуфинал)
  Уэйн Блэк /  Кара Блэк (Титул)
  Боб Брайан /  Линдсей Дэвенпорт (Полуфинал)
  Тодд Вудбридж /  Алисия Молик (Финал)

<ol start="9">
  Леандер Паес /  Мартина Навратилова (Третий раунд)
  Цирил Сук /  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Йонатан Эрлих /  Лизель Хубер (Третий раунд)
  Леош Фридль /  Жанетта Гусарова (Третий раунд)
  Мариано Худ /  Мария Венто-Кабчи (Второй раунд)
  Гастон Этлис /  Сунь Тяньтянь (Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Лина Красноруцкая (Третий раунд)
  Лукас Арнольд Кер /  Анжелик Виджайя (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые